Kilvert ist der Familienname folgender Personen:

Francis Kilvert (1840–1879), englischer Geistlicher
Lilly Kilvert (* 1950), US-amerikanische Filmarchitektin